Seseli depressum är en flockblommig växtart som först beskrevs av R.H.Shan och M.L.Sheh, och fick sitt nu gällande namn av V.M.Vinogr. Seseli depressum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
depressum